

Persone
Carlos Alberto García Charcopa, calciatore ecuadoregno.
Carlos Andrés García, calciatore uruguaiano.
Carlos García García, calciatore spagnolo
Carlos Polistico Garcia, politico filippino
Carlos Sánchez García, calciatore spagnolo
Carlos García Badías, calciatore spagnolo
Carlos García Palermo, scacchista argentino
Carlos García Rodríguez, pugile cubano
Carlos García-Bedoya, politico peruviano
Carlos García I, calciatore argentino
Carlos García II, calciatore argentino
Carlos Alberto García (difensore), calciatore argentino
Carlos Alberto García (centrocampista), calciatore argentino

Juan Carlos García, calciatore honduregno
Juan Carlos García Álvarez, calciatore messicano
Juan Carlos García Rulfo, calciatore messicano

Altro
President Carlos Polestico Garcia, municipalità delle Filippine